Niederreith ist der Ortsname von

 Niederreith (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Niederreith (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Niederreit
 Niederreuth